Perea – region w Jordanii
 Perea – nazwisko

Osoby noszące to nazwisko:
 Edixon Perea – kolumbijski piłkarz
 Luis Amaranto Perea – kolumbijski piłkarz
 Luis Carlos Perea – kolumbijski piłkarz